Armand Petitjean (1884-1969) – profumiere francese
 Edmond Marie Petitjean (1844-1925) – pittore francese
 Mathilde-Amivi Petitjean (1994) – fondista francese naturalizzata togolese
 Hippolyte Petitjean (1854-1929) – pittore francese